O Século (Portugal) — jornal extinto português, publicado de 1880 a 1978
 O Século (Brasil) — jornal extinto  brasileiro, fundado em 1895

Ver também 
 Século

Desambiguações de jornais